Synergy Group - uma holding
Synergy (álbum) - da banda Extol

Desambiguação